У́лица Саина () — название улиц населённых пунктов республики Казахстан в честь казахского поэта Жумагали Саина. 

 Улица Саина — в городе Алма-Ата
 Улица Саина — в городе Кокшетау